Dette er en oversigt over spillertrupperne fra hver nation der kvalificerede sig til U-21 Europamesterskabet i fodbold 2011 i Danmark. Turneringen startede 11. juni 2011 og sluttede med finalen i Aarhus den 25. juni 2011.

Hver land skulle inden 1. juni aflevere en liste på 23 spillere til UEFA.

Gruppe A

Bruttotruppen for Danmark.

Bruttotruppen for Hviderusland.

Bruttotruppen for Island.

Bruttotruppen for Schweiz.

Gruppe B

Bruttotruppen for England.

Bruttotruppen for Spanien.

Bruttotruppen for Tjekkiet.

Bruttotruppen for Ukraine.

Referencer 

Fodbold i 2011
EM i fodbold